Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Porsche Tennis Grand Prix 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Dvojnásobnou obhájkyní titulu byla ruská hráčka Maria Šarapovová, která získala hattrick – třetí titul v řadě. Z pozice šesté nasazené ve finále zdolala srbskou turnajovou devítku Anu Ivanovićovou po třísetovém průběhu 3–6, 6–4 a 6–1.

Šarapovová tak získala premiérové turnajové vítězství v probíhající sezóně a celkově třicátou singlovou trofej v kariéře.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Agnieszka Radwańská (čtvrtfinále)
  Simona Halepová (2. kolo)
  Petra Kvitová (2. kolo)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  '''Maria Šarapovová (vítězka)
  Dominika Cibulková (odstoupila)
  Sara Erraniová (semifinále)
  Ana Ivanovićová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2014
WTA Tour 2014